Dur Šarrukin ist der Name folgender Städte:

 Dur Šarrukin (Assyrien), Stadt in Assyrien
 Dur Šarrukin (Akkad), Stadt in Nord-Babylonien